Forkortelsen IFF eller iff kan henvise til flere artikler:
 Instituttet for Fremtidsforskning - dansk tænketank
 International Floorball Federation – den internationale floorballorganisation
 Identification Friend or Foe – et elektronisk radiobaseret identificationssystem
 Interchange File Format – et filformat
 if and only if